Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union

Armée des États confédérés 
 55th Virginia  Infantry

France 
55e régiment d'infanterie
55e régiment d'infanterie territoriale

Royaume de Prusse 
  d'infanterie « comte Bülow von Dennewitz » ( d'infanterie westphalien)

Homonymie d'unités militaires